Overvecht (wijk), een wijk in Utrecht
Station Utrecht Overvecht, het naar deze wijk vernoemde spoorwegstation 
Atletiekbaan Overvecht (zie bij atletiekbaan)
Tuincentrum Overvecht, Nederlandse keten van tuincentra